Abel se lahko nanaša na:

Osebnosti:
 Abel (ime)
 Abel (priimek)
 Abel - po Bibliji drugi Adamov sin
 Abel (Danska) - danski vladar
 sveti Abel (opat), reimški nadškof, lobbški opat

Drugo:
 Abelova nagrada - podeljuje jo letno norveški kralj, imenuje se po Nielsu Henriku Abelu
 programski jezik ABEL - jezik za razvoj programabilnih logičnih naprav
programski jezik Abel - jezik razvit v HP-jevih laboratorijih (HP Labs)